

Звягіно — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Звягіно — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область